A Copa da Paz de 2009 Andaluzia (nome oficial: 2009 Peace Cup Andalucia) foi um torneio pré-temporada composto por clubes convidados. Essa foi a quarta edição da Copa da Paz, sendo realizada na Espanha de 24 de Julho a 2 de Agosto. Esta foi a primeira edição a ser organizada fora da Coreia do Sul e também a primeira edição a ser realizada com doze equipes e quatro grupos. A Copa da Paz de 2009 foi uma das seis copas pré-temporada a serem realizadas no ano de 2009; as outras foram a Emirates Cup, World Football Challenge, Wembley Cup, Amsterdam Tournament e Audi Cup.

Organização

Escolha das Sedes 
Depois dos últimos três torneios serem realizados na Coreia do Sul, o Comitê Organizador da Copa da Paz determinou que a ela fosse realizada em um outro país. Em conjunto com o Ministério do Esporte de Andaluzia, a Federação de Futebol de Andaluzia, e a Comunidade Autônoma de Andaluzia foi sugerido como cidades-sede Madrid, Sevilha, Málaga, Jerez e Huelva, na Espanha.

Clubes Participantes 
No dia 19 de Dezembro de 2007 foi anunciado em uma Conferência de Imprensa em Sevilha que o número de equipes fosse aumentado para 12. Também foi confirmada a presença do Real Madrid e do Sevilla. O comité da Copa da Paz continuou negociando com outros "grandes" clubes até o dia 13 de Abril de 2009, acabando por anunciar a entrada de mais oito clubes: Juventus, Málaga, Lyon, Aston Villa, Celtic, Porto, Fenerbahçe e LDU Quito, além de Al-Ittihad e Seongnam Ilhwa Chunma. Porém as equipes Celtic e Fenerbahçe foram obrigadas a desistir do torneio por conflitos com as datas e horários das eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA. Ambas equipes foram substituídas por Atlante e Beşiktaş respectivamente.

A Copa

Formato de disputa 
As doze equipes foram divididas em quatro grupos de três equipes cada. Cada equipe jogou contra a outra em um turno apenas. O primeiro colocado de cada grupo foi classificado para as semifinais e seus vencedores, à final. As chaves semifinais foram:

 1º Colocado do Grupo A   −   1º Colocado do Grupo B
 1º Colocado do Grupo C   −   1º Colocado do Grupo D

Prémios 
O campeão, vice, terceiro e quarto colocados receberam prémios e valores em Euro (citados abaixo).
 1º Colocado − € 2.000.000
 2º Colocado − € 1.000.000
 3º Colocado − € 500.000
 4º Colocado − € 500.000

Árbitros 
Os árbitros que participaram da Copa da Paz de 2009 foram:

  Manuel Enrique Mejuto González
  Eduardo González Iturralde
  Raymond Bernie Blom
  Stefan Johannesson
  Michail Koukoulakis
  Alon Yefet

Fase de Grupos 

Todas as partidas estão no fuso horário do Horário de Verão da Europa Central (UTC+2).

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fase Final

Semi-Finais

Final

Premiações

Artilharia 
3 gols (1)
  Hulk (Porto)

2 gols (3)
  Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
  Vincenzo Iaquinta (Juventus)
  Enrique Vera (LDU Quito)

1 gol (27)
  Hicham Aboucherouane (Al-Ittihad)
  Marc Albrighton (Aston Villa)
  Amauri (Juventus)
  Paúl Ambrosi (LDU Quito)
  Christian Bermúdez (Atlante)
  Fabio Cannavaro (Juventus)
  John Carew (Aston Villa)
  Diego (Juventus)
  Fernando Fernández (Málaga)
  Claudio Graf (LDU Quito)
  Esteban Granero (Real Madrid)
  Emile Heskey (Aston Villa)
  Kim Källström (Lyon)
  Saud Kariri (Al-Ittihad)
  Nicola Legrottaglie (Juventus)
  José Luque (Málaga)
  Rafael Márquez (Atlante)
   Mert Nobre (Besiktas)
  Christoph Metzelder (Real Madrid)
  Álvaro Negredo (Real Madrid)
  Gabriel Pereyra (Atlante)
  Raúl González (Real Madrid)
  Néicer Reasco (LDU Quito)
  Hasan Salihamidžić (Juventus)
  Sébastien Squillaci (Sevilla)
  Steve Sidwell (Aston Villa)
  Ashley Young (Aston Villa)

1 gol contra (1)
  Curtis Davies (Aston Villa)

Direitos de Imagem 
As emissoras televisivas com o direito de transmissão da Copa da Paz de 2009 são:

  La Sexta
  SBS
  GOL TV
  SporTV
  TV Esporte Interativo

Ligações externas 
 

2009
2009 no futebol